REDIRECT Философская лирика
Философская поэма — жанр философской литературы. К наиболее ранним образцам этого жанра можно отнести поэмы Парменида и Эмпедокла. Предположительно к ним можно отнести и ранние орфические поэмы. К этому жанру относят и получившую широкую известность поэму «О природе вещей» римского философа Лукреция. Гексаметрическая форма - форма эпоса- была избрана и Ксенофаном из Колофона. Философской поэмой, особо подчеркивая её стиховой характер, называл академик Н.И.Конрад в «Своем очерке древней китайской литературы» одно из главных произведений древнекитайской философской мысли  «Дао дэ цзин». Большой интерес представляет философская поэма еврейского поэта и философа 11 века Ибн Гебироля «Кетер Малхут» («Царская корона»). В опубликованной в 1549 году в Базеле философской поэме «Зодиак жизни»  итальянского врача, поэта и философа Пьера-Анджело Мандзолли рассмотрение этических вопросов сочетается с метафизическими размышлениями.Большой популярностью пользовались в 18 веке философские поэмы А. Поупа «Опыты о морали»  и «Опыт о человеке». В 19 веке философские поэмы писали австрийский поэт-романтик Николаус Ленау, польский поэт Циприан Норвид,  французский философ и политэкономист Пьер Леру. Заслуженную известность получила философская поэма «Королева Маб» (1813), первое  значительное поэтическое произведение П.Б. Шелли. К философским поэмам относят также поэмы, написанные Эразмом Дарвиным (1731—1802), дедом Чарльза Дарвина, поэму "Радости воображения" М.Эйкенсайда (1721-1770). Среди философских поэм, созданных в 20 веке, выделяется поэма индийского философа и поэта Шри Ауробиндо Гхоша (1872—1950) «Савитри».